Pilkkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pilkkasaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 
 Pilkkasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Pilkkasaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar